Висла — многозначный термин.

 Висла — река в Польше.

Населённые пункты:
 Висла — город в Цешинском повете Силезского воеводства Польши.
 Висла — посёлок в Ставропольском районе Самарской области.

Спорт:
 
 «Висла» — футбольный стадион в Кракове.
 Висла — польский женский баскетбольный клуб из Кракова.

Военное дело:
 «Висла» — группа армий вооружённых сил Третьего рейха, 1945 г.
 «Висла-Одер» — стратегическая наступательная операция советских войск, 1945 г.
 «Висла» — операция по принудительному массовому переселению восточнославянского населения юго-восточной Польши, 1947 г.
 «Висла» — вооружённый пароход Варшавской флотилии России.

Устройства, приборы:
 «Висла» — советская радиометрическая станция военно-космического назначения, 1950-е гг.